Чёрный фронт — многозначный термин.

 Чёрный фронт (нидерл. Zwart Front) позднее Национальный фронт (нидерл. Nationaal Front) — голландское фашистское движение, существовавшее в 1934—1940 гг.
 Чёрный фронт (или Боевой союз революционных национал-социалистов) — движение, основанное Отто Штрассером и его сторонниками, после их выхода из НСДАП в 1930 году.